Виктор Александрович Шестаков (1930—2005) — советский учёный, профессор, доктор технических наук, академик РАЕН.

Заведовал кафедрой «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Новочеркасского политехнического института.

Научные интересы в области основ проектирования горнорудных предприятий, выбора и экономикой оценки систем и способов разработки, создания ресурсосберегающих и экологическим чистых технологий подземной и открыто-подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Внёс вклад в теорию оптимизации параметров и технологических схем добычи и переработки полезных ископаемых с учётом полноты использования недр и охраны окружающей среды, в теорию проектирования горных предприятий.

Биография 
Родился 17 июня 1930 года в г. Рубцовске Алтайского края.

Окончил Казахский горно-металлургический институт в 1953 году и был направлен в Алтайский горно-металлургический научно-исследовательский институт АН Казахской ССР (г. Усть-Каменогорск). Работая в этом институте младшим и старшим научным сотрудником до 1959 года, принимал активное участие в работах по исследованию и внедрению на рудниках Рудного Алтая эффективных систем разработки этажного и подэтажного обрушения. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию.

В мае 1959 года по конкурсу был переведён в отдел горного дела и металлургии АН Киргизской ССР (с 1960 года — Институт горного дела, а с 1965 года — Институт физики и механики горных пород, г. Фрунзе), где в течение 13 лет руководил лабораторией подземной разработки рудных месторождений, а с 1966 года одновременно отделом техники и технологии разработки месторождений.

В 1968 году в совете Сектора физико-технических горных проблем ИФЗ АН СССР (г. Москва) защитил докторскую диссертацию, а в 1970 году был утвержден в звании профессора.

В 1972 году В. А. Шестаков был переведён по конкурсу в Центральный ИГД Минчермета СССР (г. Свердловск), где в течение 1972—1973 годов работал заместителем директора по координации научно-исследовательских работ в отрасли и одновременно руководил лабораторией подземной разработки рудных месторождений.

С сентября 1973 года Шестаков по конкурсу перешёл в Новочеркасский политехнический институт, где сначала работал профессором кафедры и заведующим кафедрой «Разработка рудных и нерудных месторождений», а с 1987 года — заведующим кафедрой «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Умер 19 ноября 2005 года.

Награды и звания 
 Награждён двумя медалями, Почётными грамотами Минцветмета СССР и Минобразования РФ, медалью ВДНХ СССР и дипломом ВДНХ Киргизии.
 Награждён знаками «Шахтёрская слава» 2 и 3 степеней.
 Заслуженный деятель науки и техники РФ (1991).
 «Почётный работник высшего профессионального образования России» (1996).
 Почётный академик Академии горных наук.

Примечания

Источники 
 Данцев А. А. Планета по имени «ЮРГТУ (НПИ)». — С. 239—240.

Ссылки 
 События и лица 17 июня / Донская Государственная Публичная Библиотека / День в истории Дона
 Данные на сайте Биография.ру
 Памяти В. А. Шестакова

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Преподаватели Южно-Российского политехнического университета
Награждённые медалями ВДНХ СССР
Учёные:Горное дело